Orientbuchhandlung oder Orient-Buchhandlung steht für

 Orientbuchhandlung Heinz Lafaire, auch: Verlag der Orient-Buchhandlung H. Lafaire, in den 1920er Jahren in Hannover gegründete Verlagsbuchhandlung
 Deutsche Orientbuchhandlung Mulzer & Cleemann, in den 1920er Jahren in Berlin ansässiger Verlag mit angeschlossener Buchhandlung